

Geografia
 Cambon – comune francese situato nel dipartimento del Tarn

Persone
 Cédric Cambon – ex calciatore francese
 Charles-Antoine Cambon – pittore e scenografo francese
 Glauco Cambon – pittore italiano
 Paul Cambon – diplomatico francese
 Sebastián Andrés Ubilla Cambon – calciatore cileno